Pottinger steht für:
 Pottinger Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Pottinger ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Pottinger (* 1973), US-amerikanische Curlerin
 Eldred Pottinger (1811–1843), britischer Offizier und Abenteurer
 Henry Pottinger (1789–1856), britischer Offizier und Kolonialbeamter
 Sonia Pottinger (1943–2010), jamaikanische Musikproduzentin
 Tinks Pottinger (* 1956), neuseeländische Vielseitigkeitsreiterin

Siehe auch:
 Pöttinger